Durance (rivier), een rivier in Zuid-Frankrijk
Durance (Lot-et-Garonne), een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne

Personen met de achternaam Durance
Erica Durance, een Amerikaanse actrice